Дустли́к ( — Дружба) — узбекский топоним:

Топонимы 
 посёлок городского типа:
 Дустлик — в Пахтаабадском районе Андижанской области.
 Дустлик — в Касбийском районе Кашкадарьинской области.
 Дустлик — в Сурхандарьинской области.
 Дустлик — в Чиназском районе Ташкентской области.
 Дустлик — в Ферганской области, подчинённый администрации города Кувасай.
 Дустлик — город в Джизакской области, центр Дустликского района.
 Дустлик — ирригационный канал в Казахстане и Узбекистане.
 Дустлик — махалля (район) в городе Пап.
 «Дустлик» (до 2012 года — «Чкалов») — станция метро в Ташкенте.
 «Дустлик» — стадион в Каттакургане, Узбекистан.
 «Дустлик» — стадион в Ташкенте, известен также как «Нурафшон».

Другое 
 Орден «Дустлик» — государственная награда Узбекистана.
 «Дустлик» — узбекистанский футбольный клуб из Ташкентской области, представлял Янгибазар и пос. Дустлик (Политотдел).
 «Дустлик» — узбекистанский футбольный клуб из Джизакской области, представлял города Дустлик и Джизак, серебряный призёр Первой лиги 2008.

Примечания